McCrudden ist der Name von

 Dan McCrudden (* 1955), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ian McCrudden (* 1971), US-amerikanischer Filmregisseur
 Martin McCrudden (* 1980), irischer Snookerspieler

 Niall McCrudden († 2010), irischer Musikpromoter

 McCrudden light machine rifle, australisches leichtes Maschinengewehr